Пьер Мурье ( или Mouriez или Mouries; 1766—1844) — французский военный деятель, бригадный генерал (1811 год), барон (1810 год), участник революционных и наполеоновских войн.

Биография 
Родился в 1766 году. В 25 лет поступил волонтёром на военную службу. В 1801 году переведён в Консульскую гвардию. 30 августа 1805 года возглавил 15-й конно-егерский полк. 6 августа 1811 года — бригадный генерал. Участвует в Русской кампании.

Воинские звания 
 волонтёр (1 сентября 1791 года);
 лейтенант (3 октября 1792 года);
 капитан (5 ноября 1796 года);
 командир эскадрона (8 октября 1803 года);
 полковник (30 августа 1805 года);
 бригадный генерал (6 августа 1811 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (1804 год);
 Офицер ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года);
 Коммандан ордена Почётного легиона (2 сентября 1812 года);

Источники 
 Service Historique de l’Armée de Terre au Chateau de Vincennes — Dossier militaire et Etats de Services — Cote 8yD-1373.
 CHAN — Collation de titres : comtes et barons. 24 avril 1808 — 31 janvier 1810. 1re série Registre I SC 1 RE C 37 — cote BB/29/966 page 468.

Французские бригадные генералы Наполеоновских и Революционных войн
Бароны Империи (Франция)